Radics Béla (1867–1930) cigányprímás
Radics Béla (1946–1982) rockzenész, gitáros, énekes